Jemen bezeichnet eine Landschaft im südlichen Arabien. Aufgrund der Teilung dieses Gebietes in einen nördlichen und in einen südlichen Teil entstanden dort verschiedene Staaten: 

Nördlicher Teil
 Nordjemen, ausschließlich umgangssprachlich
 Königreich Jemen (1911–1962) in Nordjemen nach der Unabhängigkeit bis zur Einführung der republikanischen Staatsform
 Jemenitische Arabische Republik (1962–1990) bekannt auch als Arabische Republik Jemen oder umgangssprachlich geläufiger Nordjemen

Südlicher Teil
 Südjemen (1839–1967 britische Herrschaft), umgangssprachlich bis heute weiterhin im Gebrauch
 Südarabische Föderation (1962–1967) als eine Organisation von Staaten unter britischem Schutz, aus der sich die Demokratische Volksrepublik Jemen entwickelte
 Demokratische Volksrepublik Jemen (1967/70–1990) (bis 1970 Volksrepublik Südjemen) umgangssprachlich, aber historisch unzutreffend, als Relikt aus der Zeit der britischen Herrschaft (1839–1967), weiterhin Südjemen genannt

Nördlicher und Südlicher Teil vereinigt
 Republik Jemen seit der Vereinigung 1990 (Stand: August 2016)
 Demokratische Republik Jemen (21. Mai bis 7. Juli 1994), umgangssprachlich ebenfalls Südjemen, kurzlebiger international nicht anerkannter Staat während des jemenitischen Bürgerkrieges von 1994

Siehe auch